Le nom Diego Lainez peut faire référence à :
 Jacques Lainez (nom francisé de Diego Laínez), né en 1512 à Almazán (Castille) et décédé le  à Rome, est un prêtre jésuite et théologien espagnol ;
 Diego Lainez, né le  à Villahermosa au Mexique, est un footballeur international mexicain évoluant au poste d'ailier au sein du Real Betis.

Voir aussi 
  page d'homonymie